Зинсу () — фамилия. Известные носители:

 Зинсу, Лионель (род. 1954) — бенинский политический деятель; премьер-министр Бенина в 2015—2016 годах, племянник Э.Зинсу.
 Зинсу, Эмиль (1918—2016) — бенинский политический деятель; президент Дагомеи (Бенина) в 1968—1969 годах.